Забара — фамилия и топоним на Украине:

Персоналии 
 Забара, Александр Александрович (род. 1984) — украинский футболист.
 Забара, Игорь Владимирович (род. 1962) — украинский актёр театра и кино, режиссёр, художественный руководитель независимого Малого театра (Минск).
 Забара, Олеся Александровна (1982) — российская легкоатлетка.
 Забара, Натан Ильич (1908—1975)— еврейский писатель, родившийся на Украине и писавший на идише.
 Забара, Станислав Сергеевич (род. 1934) — советский и украинский учёный в области кибернетики и вычислительной техники

Населённые пункты 
 Забара — село в Андрушёвском районе Житомирской области.
 Забара — село в Барановском районе Житомирской области.
 Забара — село в Калиновском районе Винницкой области.
 Забара — село в Рожищенском районе Волынской области.
 Забара — село в Корецком районе Ровненской области.
 Забара — село в Шумском районе Тернопольской области.
 Россия
 Забара  — упразднённый в 1961 году населённый пункт Сачковичского сельсовета Брянского района Брянской области.

Примечания